Maharam steht als Akronym für:

 Meir von Rothenburg
 Meir Lublin
 Meir Katzenellenbogen